NGC 1581 (другие обозначения — ESO 157-26, IRAS04236-5503, PGC 15055) — линзовидная галактика в созвездии Золотой Рыбы. Открыта Джоном Гершелем в 1834 году. Описание Дрейера: «тусклый, маленький, вытянутый объект, более яркий в середине».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 1581 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1581 в группу также входят ещё 25 галактик.

Примечания 

 

1581
Золотая Рыба (созвездие)